Duche, ruisseau français du département de la Dordogne, affluent de l'Isle ;
 Petite Duche, ruisseau du département de la Dordogne, affluent de la Duche.

Voir aussi 
 Duché, ancienne entité géographique dirigée par un Duc.